Тула:

Топоним

Россия

Республика Карелия 
 Тула — река в Карелии и Финляндии.

Тульская область 
 Ту́ла — город в России, административный центр Тульской области.
 Тула-1-Курская — основная железнодорожная станция в городе Тула (Московский вокзал).
 Тула-2 — железнодорожная платформа Курского направления в городе Тула.
 Тула-Вяземская — вторая железнодорожная станция в городе Тула (Ряжский вокзал).
 Тула-50 — посёлок в Арсеньевском районе (переименован в поселок городского типа Славный).
 Тула (телерадиокомпания)

Новосибирская область 
 Тула (верхний приток Оби) — река в Новосибирске, Новосибирском и Ордынском районах.
 Тула (нижний приток Оби) — река в Болотнинском районе.
 Верхняя Тула — река в Ордынском и Новосибирском районах.
 Верх-Тула — село в Новосибирском районе.
 Тула — деревня в Искитимском районе.
 Усть-Тула — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.

Омская область 
 Красная Тула — посёлок в Омском районе Омской области.

Томская область 
 Тула (приток Парабели) — река в Томской области.

Италия 
 Тула — коммуна в Италии, на острове Сардиния.

Мексика 
 Тула — древняя столица тольтеков, штат Идальго.
 Тула-де-Альенде — город и муниципалитет, штат Идальго.
 Тула — муниципалитет, штат Тамаулипас.
 Сьюдад-Тула — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Тула — посёлок в муниципалитете Анхель-Кабада, штат Веракрус.
 Тула — легендарная гора с древним храмом.
 Тула — река.

Персоналии 
 Тула, Тураб Тулаходжаевич (Тураб Тула, 1918—1990) — узбекский поэт и прозаик.
 Тула (род. 1954) — псевдоним британской трансгендерной модели Кэролайн Косси.

Другое 
 «Тула» — кинотеатр в Москве.
 Тула — планета во вселенной «Звёздных войн».
 «Тула» — подводная лодка К-114 проекта 667БДРМ «Дельфин».
 Тула, или тул, — устаревшее название колчана, более широко — вообще плотная укупорка чего-либо.
 Тула — индо-иранский музыкальный инструмент.
 «Тула» — мотороллер, выпускавшийся на Тульском машиностроительном заводе.
 «Тула» — мотоцикл с широкопрофильными шинами, выпускавшийся на Тульском машиностроительном заводе.
 Тула — адамава-убангийский народ, населяющий восточные районы Нигерии.
 Тула — адамава-убангийский язык подгруппы тула, язык народа тула.
 Тула — подгруппа адамава-убангийских языков ветви ваджа-джен.
 Тула — литературный жанр германской аллитерационной поэзии.
 Тула́ — солнечный месяц в древнеиндийском календаре.
 Тула, также Туула — мыза в Эстонии.

См. также 
 Восточный обвод Тулы
 
 
 Тулка